Це Дискографія NOFX, каліфорнійського панк-рок гурту. NOFX видали 13 студійних альбомів, 17 міні-альбомів, та 11 синглів. Пік популярності гурту був у 1994 завдяки альбому Punk in Drublic, який є їх єдиним альбомом який отримав золотий статус у США.

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Міні-альбоми

Сингли

Спільні альбоми

Відео альбоми

Музичні відео

Примітки 

NoFX